Georges Simenon, Belgisch schrijver, geestelijk vader van Maigret

En verder:
Tim Simenon, Brits danceproducer